Warmoesbrug (Amsterdam), brug 22 in Amsterdam, Rijksmonument
Warmoesbrug (Delft), brug in Delft